La Lastra hace referencia a varios artículos sobre poblaciones españolas:
 Lalastra, localidad del concejo de Valderejo (Álava);
 La Lastra, localidad del municipio de Tudanca (Cantabria);
 La Lastra, barrio al sur de León;
 La Lastra, localidad del municipio de Triollo (Palencia).
 La Lastra del Cano, localidad del municipio de Santiago de Tormes (Ávila);
 La Lastra de Santiago, localidad del municipio de Santiago del Collado (Ávila).